L' è una società calcistica giapponese con sede a Saitama. Milita in J2 League, la seconda serie del campionato giapponese di calcio.

Lo stadio di casa dell'Omiya è l'Ōmiya Park Soccer Stadium. A Saitama ha sede anche il club dell'Urawa Red Diamonds: le partite fra queste due compagini sono detti "Saitama Local Derby".

Storia 
Questo club è stato fondato nel 1964 dalla compagnia NTT. La sede dell'Omiya è stata fin dall'inizio la città di Saitama. Il soprannome della squadra è "Ardija" (dallo spagnolo ardilla), che significa scoiattolo; questo animale è molto diffuso nella regione in cui è situata Saitama.

L'Omiya ha cominciato a prender parte alla seconda divisione della J League nel 1999. Il club è rimasto in questa categoria fino al 2004, quando ha ottenuto la promozione nel più importante campionato nipponico.

Nei primi tre anni nella J League 1, gli Scoiattoli sono sempre riusciti a salvarsi dalla retrocessione.

Cronistoria

J. League

Altre competizioni nazionali

Coppa dell'Imperatore

J. League Cup

Allenatori

Calciatori

Palmarès

Altri piazzamenti

Secondo posto: 2004
Terzo posto: 2019

Organico

Rosa 2022 
Rosa aggiornata al 26 luglio 2022

Altri progetti

Collegamenti esterni